Adrenaline может означать:

 Adrenaline — дебютный студийный альбом американской альтернативной группы Deftones.
 Adrenaline — первый сольный альбом Андрея Смирнова, вокалиста группы Everlost.
 Adrenaline Mob — американская метал-группа.

См. также 
 Адреналин (значения)